Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Santiago 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Köllerer e Oliver Marach che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Giovanni Lapentti 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Giovanni Lapentti (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (primo turno)

 Marcelo Melo /  Sergio Roitman (quarti di finale)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Santiago 2005